

События 

 Процесс Эдуарда I о наследовании короны Шотландии. Королём избран Иоанн Баллиоль, признавший сюзеренитет Англии.
 Между Англией и Францией началась морская война, которая продлится до 1294 года.
 Король Богемии Вацлав II захватил Малую Польшу.
 Царём Болгарии стал Смилец (до 1298).
 Мамлюкский султан Аль-Ашраф Халиль вторгается в Киликийскую Армению.
 Династия Исфендиаридов основана в провинции Кастамону.
 Кертанагара убит одним из принцев прежней династии Виджайя. У берегов Явы появился монгольский флот, высадивший войска. Зять Кертанагары с помощью монголо-китайских отрядов восстановил свою власть, а затем возглавил народную борьбу против монголов, которые вынуждены были покинуть страну.
 Сиамский правитель Менграй Великий из Нгенъянга побеждает и присоединяет царство монов Харипунджаю, создав и укрепив при этом царство Ланнатай (в 1296).
 Была основана станция Яганлык, нынешняя деревня Яга.
 1292—1294 — Посольство от Хубилая к Аргуну. Невеста Кукачин.

Правители 
 Шотландия — король Иоанн I Баллиоль (30 ноября 1292 — 10 июля 1296).
 Священная Римская империя — Адольф Нассауский (1292 — 1298), римский король.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1292 году
 Изабелла (королева Англии).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1292 году
 4 апреля — Николай IV (папа римский).

См. также